Впервые Южный полюс Юпитера был детально сфотографирован космическим аппаратом «Юнона», прибывшим к Юпитеру в июле 2016 года и впервые в истории вышедшим на полярную орбиту Юпитера. При этом на Южном полюсе были открыты 6 циклонов: 1 в центре и 5 вокруг него (их центры образовывали близкий к правильному 5-угольник), каждый диаметром около 4500 км, со скоростью ветра около 360 км/ч, и все они закручены по часовой стрелке. Аналогичная картина на Северном полюсе Юпитера представляет 9 циклонов чуть меньшего размера: 1 в центре, и 8 вокруг него, вращающихся против часовой стрелки.

Привычные для всей остальной поверхности Юпитера широтные полосы в его полярных регионах отсутствуют, а цвет их синее, чем остальной Юпитер.

Наклон оси вращения Юпитера равен всего 3,13°, поэтому Солнце на его полюсах никогда не поднимается высоко над горизонтом, и регионы эти освещаются лишь боковым светом, что затрудняет их съёмку в видимом диапазоне. Исходя из величины полярного радиуса Юпитера (66854 км), радиус его полярных кругов равен 3650 км, то есть оба эти полярных круга проходят через периферийные полярные циклоны.

Седьмой циклон 
Три с лишним года структура циклонов на обоих полюсах ближайшего к нам газового гиганта оставалась стабильной, однако 3 ноября 2019 года, на 22-м витке, «Юнона» обнаружила зарождение на Южном полюсе нового циклона: он быстро «растолкал» предыдущие (хотя пока имеет меньший размер, около 800 км), и теперь центры периферийных циклонов полюса образуют практически правильный 6-угольник.

Исследования до «Юноны» 
До «Юноны» на орбиту Юпитера выходил только зонд «Галилео», работавший на ней с 1995 по 2003 годы; однако наклонение его орбиты не позволяло наблюдать полярные регионы Юпитера; не имел возможность заснять полярные регионы и пролетевший в 2000 году мимо Юпитера «Кассини». Таким образом, до 2016 года они оставались «белыми пятнами» (снимки предыдущих пролётных миссий и земных телескопов имели низкое разрешение); однако ещё в 2000 году были обнаружены полярные рентгеновские пятна Юпитера (южное существенно слабее северного).

Магнитный полюс 
На географическом Южном полюсе Юпитера расположен и его Южный магнитный полюс (при этом чётко выраженного Северного магнитного полюса у Юпитера нет).

См. также 
 Атмосфера Юпитера
 Шестиугольник Сатурна

Примечания

Ссылки 

 Юпитер. Южный полюс
 Juno Navigators Enable Jupiter Cyclone Discovery  // NASA, 12.13.19

Юпитер
Южные полюсы